Північний магнітний полюс — умовна точка на земній поверхні, в якій магнітне поле Землі спрямовано вертикально вниз (під кутом 90° до поверхні);
 Південний магнітний полюс — умовна точка на земній поверхні, в якій магнітне поле Землі спрямовано вертикально вгору (під кутом 90° до поверхні; Магнітні полюси зміщуються роками через імпульси Сонця. Також ці імпульси спричинюють магнітні бурі.

Див. також 
 Магнітний полюс